6-й американский шахматный конгресс проходил с 25 марта по 27 мая в Нью-Йоркe в 1889 году.

Один из самых продолжительных (64 дня) в истории шахматных соревнований: двухкруговой, при 20 участниках; во 2-м круге 1-я ничья переигрывалась. 1—2-е места разделили Макс Вейс (24 выигрыша, 10 ничьих и 4 поражения) и Михаил Чигорин (27 выигрышей, 4 ничьи и 7 поражений) — по 29 очков. Макс Вейс и Михаил Чигорин сыграли за 1-й приз дополнительный матч, все 4 партии которого завершились вничью.

Таблица турнира

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте pgnmentor.com

Американский шахматный конгресс
К
1889 год в шахматах